Gaasp (rivier), een rivier in Noord-Holland
 Gaasp (vroegere rivier), een vroegere zijtak van de Lek ten zuiden van Vianen